Zotique Lespérance était un syndicaliste québécois de l'industrie du cuir.
 Zotique Lespérance était un animateur sportif sur CKAC et un homme d'affaires québécois.